Pietro Ottoboni ist der Name folgender Personen: 

* Pietro Ottoboni (Kardinal) (1667–1740), italienischer Kardinal, Mäzen und Librettist
 Pietro Vito Ottoboni, bürgerlicher Name von Alexander VIII. (1610–1691), Papst